Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2022 – 28. edycja mistrzostw Europy w skeletonie. Impreza odbyła się 14 stycznia 2022 roku w szwajcarskim Sankt Moritz. Zawody były jednocześnie wliczane do klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2021/2022. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i dwa kobiet.

Tytułów mistrzów Europy sprzed roku bronią: wśród kobiet Rosjanka Jelena Nikitina, natomiast wśród mężczyzn jej rodak Aleksandr Trietjakow. Mistrzami Europy z sezonu 2022 zostali Holenderka Kimberley Bos oraz Łotysz Martins Dukurs.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy w Bobslejach 2022

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w skeletonie
2022 w Szwajcarii
2022 w skeletonie